Павловка — название населенных пунктов в России и странах ближнего зарубежья.

Азербайджан 
 Павловка — название села Мюшкюр Хачмасского района (до 1999 года).

Белоруссия

Витебская область 
 Павловка — хутор в Видзовском поссовете Браславского района.
 Павловка — хутор в Видзовском сельсовете Браславского района.

Гомельская область 
 Павловка — деревня в Ельском районе.

Минская область 
 Павловка — деревня в Березинском районе.
 Павловка — деревня в Омговичский сельсовет Слуцкого района.
 Павловка — деревня в Покрашевском сельсовете Слуцкого района.
 Павловка — деревня в Серяжском сельсовете Слуцкого района.

Могилевская область 
 Павловка — деревня в Могилёвском районе.
 Павловка — деревня в Хотимском районе.
 Павловка — посёлок в Чаусском районе.

Казахстан 
 Павловка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Павловка — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Павловка — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Павловка — название села Еркиншилик (до 2017 года) в Ерейментауском районе Акмолинской области.

 Павловка — название села Есета батыра Кокиулы (до 2008 года) в Алгинском районе Актюбинской области.

 Павловка — название села Коныр Озек (до 2006 года) в Успенском районе Павлодарской области.

Россия

Алтайский край 
 Павловка — село в Баевском районе.
 Павловка — село в Локтевском районе.
 Павловка — село в Новичихинском районе.
 Павловка — село в Славгородском районе.
 Павловка — село в Угловском районе.

Амурская область 
 Павловка — село в Белогорском районе.
 Павловка — село в Серышевском районе.

Башкортостан 
 Павловка — деревня в Бижбулякском районе.
 Павловка — деревня в Гафурийском районе.
 Павловка — деревня в Ишимбайском районе.
 Павловка — деревня в Куюргазинском районе.
 Павловка — село в Нуримановском районе.

Белгородская область 
 Павловка — хутор в Валуйском районе.
 Павловка — село в Корочанском районе.
 Павловка — село в Чернянском районе.

Брянская область 
 Павловка — деревня в Выгоничском районе.
 Павловка — посёлок в Злынковском районе.
 Павловка — бывшая деревня в Климовском районе.
 Павловка — село в Унечском районе.

Владимирская область 
 Павловка — деревня в Кольчугинском районе.
 Павловка — деревня в Судогодском районе.

Воронежская область 
 Павловка — село в Бобровском районе.
 Павловка — посёлок в Панинском районе.
 Павловка — село в Рамонском районе.
 Павловка — хутор в Россошанском районе.

Иркутская область 
 Павловка — деревня в Тулунском районе.

Калужская область 
 Павловка — деревня в Думиничском районе.
 Павловка — деревня в Жиздринском районе.
 Павловка — деревня в Жуковском районе.
 Павловка — деревня в Малоярославецком районе.
 Павловка — деревня в Хвастовичском районе.

Кемеровская область 
 Павловка — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе.

Красноярский край 
 Павловка — деревня в Боготольском районе.
 Павловка — село в Назаровском районе.
 Павловка — деревня в Нижнеингашском районе.
 Павловка — деревня в Саянском районе.

Курская область 
 Павловка — деревня в Конышёвском районе.
 Павловка — деревня в Курчатовском районе.
 Павловка — село в Обоянском районе.
 Павловка — хутор в Пристенском районе.
 Павловка — деревня в Рыльском районе.
 Павловка — деревня в Советском районе.
 Павловка — хутор в Фатежском районе.

Липецкая область 
 Павловка — деревня в Данковском районе.
 Павловка — село в Добринском районе.
 Павловка — деревня в Задонском районе.
 Павловка — деревня в Измалковском районе, Петровский сельсовет, упразднена в 2001 г.
 Павловка — деревня в Измалковском районе, Преображенский сельсовет.

Мордовия 
 Павловка — деревня в Атюрьевском районе.
 Павловка — посёлок в Ичалковском районе.
 Павловка — село в Лямбирском районе.
 Павловка — деревня в Старошайговском районе.
 Павловка — деревня в Темниковском районе.

Нижегородская область 
 Павловка — посёлок в Большеболдинском районе.
 Павловка — деревня в Перевозском районе.
 Павловка — деревня в Сергачском районе.

Новгородская область 
 Павловка — деревня в Боровичском районе.

Новосибирская область 
 Павловка — деревня в Карасукском районе.
 Павловка — деревня в Куйбышевском районе.
 Павловка — село в Чистоозёрном районе.

Омская область 
 Павловка — деревня в Муромцевском районе.
 Павловка — деревня в Оконешниковском районе.
 Павловка — деревня в Саргатском районе.
 Павловка — деревня в Седельниковском районе.

Оренбургская область 
 Павловка — село в Оренбургском районе
 Павловка — деревня в Северном районе.
 Павловка — до 1966 г. название посёлка Черёмушки Абдулинского района.

Орловская область 
 Павловка — деревня в Колпнянском районе.
 Павловка — деревня в Краснозоренском районе.
 Павловка — деревня в Малоархангельском районе.

Пензенская область 
 Павловка — село в Никольском районе.
 Павловка — посёлок в Тамалинском районе.

Пермский край 
 Павловка — село в Чернушинском районе.

Приморский край 
 Павловка — село в Михайловском районе.
 Павловка — село в Чугуевском районе.
 Павловка — прежнее название посёлка Рейнеке на одноимённом острове во Владивостокском городском округе.

Ростовская область 
 Павловка — хутор в Азовском районе.
 Павловка — село в Красносулинском районе.
 Павловка — хутор в Милютинском районе.
 Павловка — хутор в Тарасовском районе.
 Павловка — хутор в Чертковском районе.

Рязанская область 
 Павловка — деревня в Александро-Невском районе.
 Павловка — деревня в Молвинослободском сельском поселении Кораблинского района.
 Павловка — деревня Незнановском сельском поселении Кораблинского района.
 Павловка — деревня в Михайловском районе.
 Павловка — посёлок в Путятинском районе.
 Павловка — деревня в Рязанском районе.
 Павловка — деревня в Сараевском районе.
 Павловка — посёлок в Спасском районе.
 Павловка — деревня в Шиловском районе.

Самарская область 
 Павловка — село в Алексеевском районе.
 Павловка — деревня в Елховском районе.
 Павловка — село в Кинельском районе.
 Павловка — село в Красноармейском районе.
 Павловка — село в Сергиевском районе.
 Павловка — до 1960 г. название села Богатое в Богатовском районе.

Саратовская область 
 Павловка — деревня в Аткарском районе.
 Павловка — деревня в Екатериновском районе.
 Павловка — село в Марксовском районе, Подлесновское муниципальное образование.
 Павловка — село в Марксовском районе, Приволжское муниципальное образование.
 Павловка — деревня в Петровском районе, Пригородное муниципальное образование.
 Павловка — деревня в Турковском районе.
 Павловка — прежнее название села Полековское в Марксовском районе.

Смоленская область 
 Павловка — деревня в Рославльском районе, Грязенятское сельское поселение.
 Павловка — деревня в Рославльском районе, Остёрское сельское поселение.

Ставропольский край 
 Павловка — хутор в Андроповском районе.

Тамбовская область 
 Павловка — деревня в Бондарском районе.
 Павловка — деревня в Гавриловском районе, Осино-Гайский сельсовет.
 Павловка — деревня в Гавриловском районе, Чуповский сельсовет, упразднена в 2017 г.
 Павловка — село в Инжавинском районе.
 Павловка — село в Мордовском районе.
 Павловка — деревня в Петровском районе.
 Павловка — деревня в Ржаксинском районе.
 Павловка — село в Сампурском районе.
 Павловка — деревня в Токарёвском районе, Абакумовский сельсовет.
 Павловка — село в Токарёвском районе, Полетаевский сельсовет.
 Павловка — деревня в Токарёвском районе, Чичеринский сельсовет.
 Павловка — деревня в Уваровском районе, упразднена в 2018 г.
 Павловка — деревня в Умётском районе.

Татарстан 
 Павловка — деревня в Черемшанском районе.

Тверская область 
 Павловка — деревня в Кувшиновском районе.

Тульская область 
 Павловка — деревня в Алексинском районе.
 Павловка — деревня в Богородицком районе.
 Павловка — деревня в Венёвском районе.
 Павловка — деревня в Каменском районе.
 Павловка — деревня в Кимовском районе.
 Павловка — деревня в Куркинском районе.
 Павловка — деревня в Одоевском районе.
 Павловка — деревня в Плавском районе.
 Павловка — деревня в Суворовском районе.
 Павловка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.

Ульяновская область 
 Павловка — село в Барышском районе.
 Павловка — посёлок городского типа в Павловском районе.

Ярославская область 
 Павловка — деревня в Любимском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Павловка — село в Белогорском районе.
 Павловка — село в Джанкойском районе.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Павловка — село в Балаклавском районе.

Украина

Винницкая область 
 Павловка — село в Барском районе.
 Павловка — село в Гайсинском районе.
 Павловка — село в Ильинецком районе.
 Павловка — село в Калиновском районе.
 Павловка — село в Крыжопольском районе.
 Павловка — село в Погребищенском районе.

Волынская область 
 Павловка — село в Иваничевском районе.

Днепропетровская область 
 Павловка — село в Васильковском районе.
 Павловка — село в Верхнеднепровском районе.
 Павловка — село в Криворожском районе.
 Павловка — село в Криничанском районе.
 Павловка — село в Синельниковском районе.
 Павловка — село в Солонянском районе.
 Павловка — село в Софиевском районе.
 Павловка — до 1946 года название села Маяк в Солонянском районе.

Донецкая область 
 Павловка — село в Константиновском районе.
 Павловка — село в Марьинском районе.

Житомирская область 
 Павловка — село в Червоноармейском районе.

Запорожская область 
 Павловка — село в Васильевском районе.
 Павловка — село в Гуляйпольском районе.

Ивано-Франковская область 
 Павловка — село в Тысменицком районе.

Киевская область 
 Павловка — село в Белоцерковском районе.

Кировоградская область 
 Павловка — село в Компанеевском районе.
 Павловка — село в Маловисковском районе.
 Павловка — упразднённое в 2005 году село в Новоукраинском районе.
 Павловка — село в Светловодском районе.

Луганская область 
 Павловка — посёлок городского типа, Свердловский городской совет
 Павловка — село в Белокуракинском районе.
 Павловка — село в Сватовском районе.

Львовская область 
 Павловка — село в Старосамборском районе.

Николаевская область 
 Павловка — село в Казанковском районе.
 Павловка — село в Новобугском районе.
 Павловка — село в Снигирёвском районе.

Одесская область 
 Павловка — село в Арцизском районе.
 Павловка — упразднённое в 2006 году село в Подольском районе
 Павловка — село в Раздельнянском районе.
 Павловка — село в Захарьевском районе.

Полтавская область 
 Павловка — село в Глобинском районе.
 Павловка — село в Кобелякском районе.
 Павловка — село в Козельщинском районе.
 Павловка — село в Машевском районе.
 Павловка — село в Хорольском районе.
 Павловка — село в Шишацком районе.
 Павловка — село в Чутовском районе.

Сумская область 
 Павловка — село в Белопольском районе.

Харьковская область 
 Павловка — село в Близнюковском районе.
 Павловка — село в Богодуховском районе.
 Павловка — село в Двуречанском районе.
 Павловка — село в Кегичевском районе.
 Павловка — посёлок в Краснокутском районе.
 Павловка — село в Нововодолажском районе.
 Павловка — исторический район города Харькова.

Херсонская область 
 Павловка — село в Верхнерогачикском районе.
 Павловка — село в Геническом районе.
 Павловка — село в Чаплинском районе.

Черкасская область 
 Павловка — село в Жашковском районе.
 Павловка — село в Звенигородском районе.
 Павловка — село в Каневском районе.

Черниговская область 
 Павловка — село в Репкинском районе.
 Павловка — село в Черниговском районе.

Молдавия 
 Павловка — село в Бричанском районе.

Другое 
Реки
 Павловка (приток Уссури) — в Приморском крае
 Павловка (приток Трубежа) — в Рязанской области
 Павловка (приток Крыги) — в Сумской области
 Павловка (приток Обноры) — в Ярославской области
 Павловка (приток Ухры) — в Ярославской области

Метеориты
 Павловка — метеорит

См. также